Friedensfilmpreis steht für:

 Friedensfilmpreis (Berlinale)
 Friedensfilmpreis der Stadt Osnabrück